171 — o ano 171 d.C.
Ou ainda:
 171 (jogo eletrônico)
 Criminal (filme de 2004), lançado no Brasil como 171
 Estelionato — no código penal brasileiro, o art. 171
 Vigarista

0171